Іва́н Тара́сенко († ) — діяч УАПЦ, секретар Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору (1921) та Першої Всеукраїнської Православної Ради.

Розстріляний радянською владою разом із дочкою Марією та 43 членами УАПЦ у Києві 28 серпня 1922 року нібито за приналежність до «контрреволюційних організацій».

Література 

 

Українські релігійні діячі
Розстріляні в СРСР